Peaceful Alley (Try and Get It) – film del 1921 diretto da Gilbert Pratt
Try and Get It – film del 1922 diretto da Albert Herman
Why Dogs Leave Home (Try and Get It) – film del 1923 diretto da Herman C. Raymaker
Try and Get It – film del 1924 diretto da Cullen Tate